Лагеревка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лагеревка — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Лагеревка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.